

Сокорро — округ, штат Нью-Мексико
 Сокорро — місто, штат Нью-Мексико; адміністративний центр округу Сокорро
 Сокорро — місто, штат Техас
 Сокорро — вулканічний острів у Тихому океані, належить штату Коліма

Див. також 
 Сокорру